Шеризі́, Шерізі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на захід від Парижа, 105 км на північ від Орлеана, 33 км на північ від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 746 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1930,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 

 Шеризі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шеризі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар